Batman — аркадная игра в жанре beat 'em up, разработанная  и выпущенная Atari Games в 1990 году.

Сюжетная линия основана на одноименном фильме 1989 года. В нем представлены этапы, основанные на фильме, включая уровни с использованием Бэтмобиля и Бэткрыла. В игре также можно посмотреть аудиоклипы Бэтмена (Майкл Китон) и Джокера (Джек Николсон), а также оцифрованные фотографии из фильма.

Игровой процесс 
Бэтмен может использовать различные виды оружия, такие как батаранги и газовые гранаты, сражаясь с различными головорезами и Джокером.

Примечания

Ссылки 
 Batman на Arcade History

Компьютерные игры 1990 года
Аркады
Beat ’em up
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games
Компьютерные игры, основанные на киносерии «Бэтмен» (1989—1997)